Первородство — особый ветхозаветный сюжет: первородный (старший) сын между евреями пользовался особенными правами и преимуществами перед своими братьями (). «Ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества» (), говорил Иаков своему первородному сыну, Рувиму. Между этими преимуществами были следующие:
 посвящение Господу ();
 особенное достоинство ();
 двойная часть из имущества отца ();
 (в царском семействе) наследие престола по смерти отца ().
Старший сын во время отсутствия отца считался в доме его представителем.

Всякое лицо, пользовавшееся правами первородства, считалось облечённым особенно великим достоинством и преимуществами, как сказано выше. Потому-то Сын Божий называется первородным между многими братьями () и наследником всего (). Ему принадлежит всемирное владычество и Небесная Церковь называется церковью первенцев ().

Посвящение Богу первенцев состояло в том, что первородного младенца мужского пола приносили в храм и здесь приносилась очистительная жертва матери, младенец же был представляем пред Господа (). По сему закону и Богомладенец Иисус был принесён в Иерусалим, чтобы представить Его пред Господа и принести в жертву две горлицы или двух голубиных птенцов ().

Передача права первородства 
Отцовское (отчее) благословение считалось в частном смысле также правом первородного, хотя право это и благословения оного могли быть перенесены на прочих братьев, как то видно из истории Исава и Иакова, Рувима и Иосифа. Исав сам отказался от первородства или продал его своему близнецу Иакову за хлеб и кушанье из чечевицы ().

Апостол Павел внушает верующим осторожность, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы между верующими не было нечестивца, который бы как Исав — за одну снедь — отказался от своего первородства ().

Первородство же Рувима перешло к Иосифу вследствие его гнусного преступления (). Впрочем, подобное перенесение прав первородства на других было отменено Моисеевым законом.

Примечания

Ссылки 
 

Сюжеты Ветхого Завета
Еврейские законы и обычаи
Иисус Христос
Семья
Близнецы